Jeepster puede referirse a:

Automóviles 
 Willys-Overland Jeepster, todoterreno fabricado por Willys-Overland desde 1948 a 1951.
 Jeepster Commando, todoterreno fabricado por Kaiser Motors desde 1967 a 1973.
 Jeeps Jeepster, denominación utilizada por los medios de comunicación para referirseal todoterreno Jeep Renegade durante su fase de desarrollo.

Música 
 Jeepster, canción de la banda británica T. Rex como tercer sencillo del disco Electric Warrior.

Empresas 
 Jeepster Records, empresa discográfica independiente con sede en Londres.